Tallo bezeichnet:

 Tallo (Fluss), einen Fluss auf Sulawesi
 Tallo (Reich), ein historisches Reich auf Sulawesi
 Tallo (Makassar), einen Distrikt (Kecamatan) von Makassar

Tallo ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Tallo, slowakischer Basketballspieler